Сиагрий (Syagrius) e името на:

 Флавий Сиагрий, римски консул 381 г.
 Флавий Афраний Сиагрий, консул 382 г.
 Сиагрий, римски пълководец в Галия 465 – 486 г.